De onderfamilie Pteromyniae, zie vliegende eekhoorns
 Een specifieke soort in deze onderfamilie, in het bijzonder de gewone vliegende eekhoorn, Pteromys volans
 De Australische buideleekhoorns